Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Luisi – luksemburski piłkarz 
 Edwin Luisi – brazylijski aktor
 James Luisi – amerykański koszykarz i aktor